Twardziczkowce (Escalloniales) – rząd roślin nasiennych należący do kladu astrowych (ang. asterids) odpowiadającego w ujęciu Ruggiero i in. nadrzędowi astropodobnych Asteranae. Obejmuje jedną rodzinę – twardziczkowate (Escalloniaceae). Do rodziny tej należy 5–9 rodzajów (w zależności od ujęcia systematycznego) i ok. 130-140 gatunków. Zasięg tych roślin obejmuje część obszaru Ameryki Południowej, Australii oraz Azję południowo-wschodnią wraz z archipelagiem Malajskim.

Morfologia 
Cechami charakterystycznymi roślin zaliczanych do tego rzędu są: groniaste kwiatostany, wolne płatki korony, główka pręcika z nitką sięgającą do jej końca, obecność miodników i wydłużona szyjka słupka. Należą tu drzewa, krzewy i krzewinki, bardzo rzadko rośliny jednoroczne (Eremosyne). Liście są naprzeciwległe (Polysoma) lub częściej skrętoległe. Najczęściej są trwałe, pojedyncze, ogonkowe, całobrzegie lub w różnym stopniu ząbkowane. kwiaty są 4-krotne (Polysoma) lub 5 i więcej krotne. Korona kwiatu jest zwykle barwna. Pręcików jest zwykle 5. Zalążnia bywa górna, dolna lub wpół dolna i zbudowana jest z 2–4 owocolistków. Owocem jest pestkowiec lub torebka.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna rzędu według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Wraz z m.in. rzędami ostrokrzewowców Aquifoliales, selerowców Apiales i szczeciowców Dipsacales tworzy grupę euasterids II w obrębie kladu astrowych (asterids) należącego do dwuliściennych właściwych (eudicots).

 Podział systematyczny rzędu
 rząd twardziczkowce Escalloniales Mart. (1835)
 rodzina twardziczkowate Escalloniaceae Mart. (1835)
 podrodzina Escallonioideae
 rodzaj: Anopterus Labill.
 rodzaj: Eremosyne Endl.
 rodzaj: Escallonia Mutis ex L. f. – twardziczka, eskalonia, szkarłatnik, żywistka
 rodzaj: Forgesia Comm. ex Juss.
 rodzaj: Tribeles Phil.
 rodzaj: Valdivia Gay ex J. Rémy
 podrodzina Polysmoideae
 rodzaj Polyosma Blume

Przypisy 

Okrytonasienne